Louis Arthur Charles (Paddington, Londen, 23 april 2018) is het derde kind van de Britse kroonprins William en Catherine Middleton, de prins en prinses van Wales. Hij is de vierde in lijn voor de Britse troonopvolging.

Geboorte 

Kensington Palace maakte op 4 september 2017 bekend dat prins William en hertogin Catherine hun derde kind verwachtten. De hertogin van Cambridge beviel van haar tweede zoon op 23 april 2018 om 10:01 UTC. Prins William was hierbij aanwezig. De bevalling vond plaats onder controle van dokter Guy Thorpe-Beeston. Het kind werd zeven uur later voor het eerst aan de pers getoond voor de deur van de Lindo Wing van het St Mary's Hospital in de armen van de hertogin van Cambridge.

De voornamen werden op 27 april bekendgemaakt door Kensington Palace. De uitspraak van de naam eindigt op ie, niet op is. De geboorteaangifte vond plaats op 1 mei 2018 op Kensington Palace. Prins Louis werd op 9 juli dat jaar gedoopt in St. James's Palace. Zijn peetouders zijn Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Gillingham, Lucy Middleton, Nicholas Van Cutsem en Guy Pelly.

Titels en troonopvolging 
Hij is van geboorte een prins van het Verenigd Koninkrijk en draagt het predicaat Zijne Koninklijke Hoogheid.

Voorouders 
De prins behoort tot het Huis Windsor. Via patrilineaire afstamming stamt hij uit het Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, maar hij is geen lid van dit huis.

Kwartierstaat 

Mountbatten-Windsor